

Astronomia
 9933 Alekseev – asteroide della fascia principale

Guerra
 Alekseev A-90 Orlyonok – ekranoplano sovietico

Persone
Alekseev – cantante ucraino
 Michail Vasil'evič Alekseev – militare russo
 Vadim Alexeev – nuotatore israeliano